Testero puede referirse:
a la parte frontal de un ferrocarril.
en un edificio, a la zona opuesta a la entrada principal.